Alicja Grześkowiak – polski polityk
 Kazimierz Grześkowiak – polski pisarz i artysta estradowy
 Maciej Grześkowiak – polski dziennikarz